Die Saison 1976/77 der Eishockey-Oberliga wurde wie die Vorsaison in je einer Gruppe Süd und Nord ausgespielt. Meister und direkter Aufsteiger in die 2. Bundesliga wurde der ERC Freiburg, der in der kompletten Saison nur ein Spiel verlor. Dagegen scheiterte der Zweite EHC Essen in der erstmals ausgespielten Relegation gegen den Vorletzten der 2. Liga, SG Nürnberg.

Modus 
Die Gruppe Süd spielte mit zwölf Teilnehmern eine Einfachrunde. Anschließend spielten die ersten Sechs der Vorrunde eine Meisterrunde sowie die letzten Sechs eine Abstiegsrunde, jeweils unter Mitnahme der Punkte aus der Vorrunde.

Die Gruppe Nord spielte zunächst mit zehn Teilnehmern eine Vorrunde, danach die ersten Sechs der Vorrunde eine Finalrunde unter Mitnahme der Punkte aus der Vorrunde. Die letzten Vier der Vorrunde spielten zusammen mit dem Ersten der Regionalliga Nord und den ersten Vier der Regionalliga West eine Qualifikationsrunde zur Oberliga 1977/78.

Schließlich spielten die Ersten und Zweiten der Gruppen Nord und Süd in einer Einfachrunde um die Oberliga-Meisterschaft. Der Meister stieg direkt in die 2. Bundesliga auf, der Zweite spielte in Hin- und Rückspiel gegen den Vorletzten der 2. Bundesliga um den Aufstieg.

Oberliga Nord

Teilnehmer 
Der erst im Vorjahr gegründete Essener EC wurde aufgelöst, seinen Startplatz nahm der neugegründete EHC Essen ein. Aus der Regionalliga war der Neusser SC aufgestiegen. Ansonsten war das Teilnehmerfeld identisch zum Vorjahr.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: ,

Meisterrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen:

Qualifikationsrunde 
Neben den Oberligisten – wobei der Grefrather EC verzichtete – nahmen der Sieger der Regionalliga Nord FASS Berlin und die ersten vier der Regionalliga West teil:

 WSV Braunlage
 GSV Moers
 ERC Ludwigshafen
 VERC Lauterbach

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: 

Ein Spiel wurde nicht ausgetragen.

Der GSV Moers verzichtete auf den Aufstieg in die Oberliga. Dafür verblieb der Grefrather EC in der Oberliga Nord, der nicht an der Qualifikationsrunde teilgenommen hatte.

Oberliga Süd

Teilnehmer 
Durch die kurzfristige Aufstockung der 2. Bundesliga waren der EV Landsberg und der EHC 70 München in die 2. Liga aufgestiegen und der TSV Straubing in der 2. Liga verblieben. Der Meister der Regionalliga Süd SC Reichersbeuern verzichtete auf den Aufstieg. Die Eishockeyabteilung des Münchner EV schloss sich dem EHC 70 München an. Dadurch verblieb der sportliche Absteiger VER Selb in der Oberliga und die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 4 der Regionalliga Süd 1975/76 stiegen in die Oberliga auf: Schwenningen, Geretsried und Sonthofen.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: ,

Meisterrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen:

Abstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: ,

Relegation 
VER Selb – Deggendorfer SC 6:6; 7:8

Der Deggendorfer SC stieg damit in die Oberliga Süd auf. Der VER Selb war zweiter sportlicher Absteiger in die Regionalliga, rückte aber für den auf den Aufstieg verzichtenden SC Reichersbeuern wieder in die Oberliga nach.

Aufstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen; Erläuterungen: , 

Der EHC Essen unterlag in den Relegationsspiele gegen die SG Nürnberg 8:8 (in Essen) und 5:8 (in Nürnberg).

Weblinks 
 
 

1976
Eishockeysaison 1976/77